Глубоково — деревня на юго-востоке Бежаницкого района Псковской области. Входит в состав сельского поселения Бежаницкая волость.

Расположена в 8 километрах к юго-востоку от райцентра Бежаницы и в 1 километре к юго-западу от деревни  Фишнево.

Численность населения деревни составляет 10 жителей (2000 год).

Примечания 

Населённые пункты Бежаницкого района